Элтех — сокращение.

 Элтех — электротехника.
 Элтех — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ».
 Электротехнический факультет.